Цуцвиль:

 Цуцвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Цуцвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.